Le charisme est la qualité d'une personne qui séduit, influence, voire fascine les autres par ses discours ou même sa seule présence.
Les charismes, ou dons spirituels selon Paul de Tarse, sont décrits dans plusieurs passages de la Bible.
Le mouvement charismatique dit aussi renouveau charismatique
Charisme est une chanson de Rohff et Wallen, issue de l'album La Fierté des nôtres sorti en 2004.